Grube Hubertus bezeichnet:
Grube Hubertus (Bergisch Gladbach), eine ehemalige Eisenerzgrube bei Hebborn in Bergisch Gladbach
Grube Hubertus (Ville), eine ehemalige Braunkohlegrube in der Ville bei Kerpen-Brüggen und Erftstadt-Kierdorf
Grube Hubertus Glück, eine ehemalige Erzgrube in Fischersdorf (Kaulsdorf) bei Saalfeld in Thüringen
Grube Hubertus, Kohlefeld in Brüggen (Kerpen)
eine ehemalige Erzgrube bei Odersbach
eine ehemalige Schiefergrube bei Geisenheim im Rheingau
eine ehemalige Eisensteingrube bei Leitmar im Sauerland
eine ehemalige Eisensteingrube am Rothenberge bei Brilon